30-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин проводился с 1 по 22 декабря 1970 года в Лиепае по круговой системе.

Чемпионом страны стал Юрий Арустамов. Второе место занял дебютант чемпионатов 18-летний Владимир Вигман. Третье место поделили Виталий Габриелян и Эдуард Цукерник.

Итоговое положение 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1971 №1 и №3

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Лиепае
1970 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в Латвии в 1970 году
Декабрь 1970 года
Соревнования по шашкам в Латвии
Чемпионаты СССР в 1970 году